Massaker in Maguindanao steht für:

 Massaker in Maguindanao 2009
 Massaker in Maguindanao 2015